Tocantinense – abitanti di Tocantins (Minas Gerais)
Tocantinense – abitanti di Tocantins (stato)